Con el término escudo de Angostura puede referirse a varios símbolos de municipios:

 Escudo de Angostura, en Antioquia (Colombia).
 Escudo de Angostura, en San Luis Potosí (México).
 Escudo de Angostura, en Sinaloa (México).
 Escudo de Angostura, en Rocha (Uruguay).